

Anno 
 450 o 450 a.C.

Codici 
 450 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Carla Jane Observatory, presso Charlotte, nella Carolina del Nord

Matematica 
 450 – numero